Die Saison 2006/07 der Oberliga Südwest war die 29. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FSV Ludwigshafen-Oggersheim mit neun Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05.

Die sportlichen Absteiger waren der FSV Salmrohr, SG 06 Betzdorf und TuS Hohenecken. Zudem stieg die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken ab, da die erste Mannschaft der Saarbrücker in derselben Spielzeit von der Regionalliga in die Oberliga abstieg. Der Aufsteiger FC Kutzhof zog seine Mannschaft noch vor dem Saisonstart wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vom Spielbetrieb zurück, wodurch nur 17 Mannschaften am Ligabetrieb teilnahmen.

Die Aufsteiger waren der SC 07 Idar-Oberstein aus der Verbandsliga Südwest, der SV Roßbach/Verscheid aus der Rheinlandliga und die Sportfreunde Köllerbach aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga Süd stiegen der 1. FC Saarbrücken, FK Pirmasens und die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ab.

Der Torschützenkönig wurde Shpejtim Arifi vom Meister FSV Ludwigshafen-Oggersheim mit 19 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2006/07 bei kicker.de

2006
Fußballsaison 2006/07